

Cinema 
 Nema problema – film del 1984 diretto da Mića Milošević.
 Nema problema – film del 2004 diretto da Giancarlo Bocchi.